Sidibé oder Sidibe ist der Familienname folgender Personen:

 Binta Jammeh-Sidibe (auch Sidibeh, * 1950er), gambische Frauenrechtsaktivistin
 Hadja Fanta Sidibeh Jambo, gambische Leichtathletin
 Hadrammeh Sidibeh, gambischer Politiker

Siehe auch:
 Sidibe